Rebitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Mathias Rebitsch (1911–1990), österreichischer Bergsteiger 
 Robert Rebitsch (* 1968), österreichischer Historiker